

Patronymie 
 Josef Bremm (1914-1988) est un Oberstleutnant allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie 
 Bremm est une ville de l'arrondissement (Landkreis) de Cochem-Zell du Land de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.